Терно:

Персоналии 
 Терно, Гийом Луи (:fr:Guillaume Louis Ternaux; 1763—1833) — французский текстильный фабрикант и политик.
 Терно, Луи Мортимер (Louis Mortimer Ternaux; 1808—1872) — французский историк и политик.
 Терно, Валентин Семёнович (1931—2011) — украинский учёный, врач, педагог и писатель.
 Терно, Николай Петрович (1987) — русский поэт.

Материал 
 Терно — дорогая шерстяная ткань, названа в честь Гийома Луи Терно.

См. также